Klemmettjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Klemmettjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 712207-144507), sjö i Krokoms kommun,  (10,9 ha)
Klemmettjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 712223-144438), sjö i Krokoms kommun,  (22,4 ha)
Klemmettjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 712251-144509), sjö i Krokoms kommun, 
Klemmettjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 712267-144581), sjö i Krokoms kommun, 
Klemmettjärnen, sjö i Åre kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn